Cabon est le patronyme de plusieurs personnalités :
 Gabriel Cabon, prêtre, traducteur.
Marcel Cabon, écrivain mauricien né en 1912 et mort en 1972.

Homonymie de patronyme